Rouk ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stanley Rouk (1942–2006), US-amerikanischer Zoologe
 Theodor Rõuk (????–1940), estnischer Jurist und Politiker